Alibates ist die Bezeichnung:
 eines Schutzgebiets vom Typ eines National Monuments im Norden des US-Bundesstaates Texas, siehe Alibates Flint Quarries National Monument
 eines Flusses im US-Bundesstaat Texas, siehe Alibates Creek